Быховец — фамилия.

Известные носители 
 Быховец, Иван Рошкевич — украинский дипломатический деятель гетмана Ивана Мазепы;
 Быховец, Юзеф Владислав (1778—1845) — польский писатель и философ; офицер.
 Самарский-Быховец, Василий Евграфович (1803—1870) — русский горный инженер, генерал-лейтенант, начальник штаба Корпуса горных инженеров.

См. также 
 Быховский
 Быковец